Ву́лиця Комбайне́рів — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Комбайнерів — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Комбайнерів — вулиця в місті Полтава.

Вулиці